

Toponymes 
 Domaine des Montalais, un ancien domaine de la ville de Meudon ; 
 Hôtel des Montalais, une jolie folie de la ville de Meudon ; 
 Château des Montalais; un ancien château de la ville de Meudon ;
 Clos Montalais, une gentilhommière à Montigny sur Loing ;

Personnalités 
 Famille de Montalais ; 
 Françoise Charlotte de Montalais, (1633-1718), comtesse de Marans, dame de Vernée.
 Aure de Montalais, la dame Chambellay.